Fascia steht für:
 Fascia (Ligurien), eine Gemeinde in Ligurien, Italien
 den ladinischen Namen des Fassatals, Provinz Trient, Italien
 eine kollagene Muskelhülle, siehe Faszie
 Fascia (Kleidung), in der Antike alle Arten von Gurten, Binden und Bandagen, insbesondere das von römischen Frauen getragene Busenband

FASCIA steht für:
 FASCIA, eine Datenbank der NSA

Siehe auch:
 Fascie
 Fascis